Koubek ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Koubek (1902–1988), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Ivana Koubek (* 1959), Bildende Künstlerin
 Ladislav Koubek (1920–1992), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Miroslav Koubek (* 1951), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Norbert Koubek (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Stefan Koubek (* 1977), österreichischer Tennisspieler
 Tomáš Koubek (* 1992), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kubek